A 26 313-as számú mellékút egy öt számjegyű, vasútállomáshoz vezető, országos mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 2611-es útból ágazik ki, annak a 9+350-as kilométerszelvénye közelében, Szendrő területén. Északnyugati irányban indul, majd rögtön az első méterei után északnak fordul. Nagyállomás utca néven halad a Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal Szendrő vasútállomásáig, ahol véget is ér. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 560 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 16.

Jegyzetek 

26313
Szendrő